Gorle steht für
Gorle, Gemeinde in Italien
Marquise-Thérèse de Gorle (1633–1668), französische Schauspielerin